O basquetebol na Universíada de Verão de 1993 foi disputado em Buffalo, Estados Unidos da América entre 8 e 18 de agosto de 1993.

Medalhistas

Quadro de medalhas

Ver também 
Universíada de Verão de 1993

Ligações externas 

Basquetebol
Verão de 1993